Manuel Vega García, connu sous le surnom de El Carbonerillo, né le  à Séville (Andalousie, Espagne) et mort le  dans cette même ville, est un chanteur de flamenco espagnol.

Biographie 
Manuel Vega García est le fils de Manuel Vega Villar, danseur et chanteur de flamenco au Café Concierto Novedades de Sevilla. Il débute lui-même comme chanteur professionnel en 1918 dans ce même café, en même temps que deux autres chanteurs, Pepe Pinto (es) et Pepe Marchena (es).

Devenu El Carbonerillo (en espagnol, le surnom de la mésange noire), il est un grand promoteur de la forme du fandango, au sein duquel il développe son propre style. Il collabore avec le guitariste Niño Ricardo avec qui il enregistre ses premiers disques. Il se fait accompagner ensuite par le guitariste Miguel Borrull. En plus du fandango, El Carbonerillo pratique aussi d'autres styles, parmi lesquels figurent la seguiriya, le , le tango et la soleá. Mais c'est bien le fandango qui le rend célèbre dans le monde du flamenco, certaines critiques le plaçant parmi les plus grands.

En 1932, il déménage à Madrid et l'année suivante à Algésiras. Atteint de tuberculose, il revient à Séville, où il meurt en 1937.

Pour le centenaire de sa naissance, un hommage lui est rendu à Séville lors de la biennale du flamenco.

Enregistrements 

 ca. 1930, avec Niño Ricardo (guitare) : Yo me negué a tomarlos : fandanguillos / Esta serrana me gusta : soleares (78T, 25cm, RS 1475 Regal)
 ca. 1931 avec M. de Badajoz (guitare) : Te amé con la fe : fandangos / Pero me voy a enmendar : fandangos (78T, 25 cm, 182963 Odeón)

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste d'artistes de flamenco

Liens externes 
 .

Notes et références 

Chanteur espagnol
Chanteur de flamenco
Chanteur hispanophone
Personnalité andalouse
Naissance à Séville
Naissance en février 1906
Décès à Séville
Décès en avril 1937
Décès à 31 ans